L'edizione 1990-91 della Division 2 è stata il cinquantunesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Girone A

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages Playoff 
 Qualificazioni :
 -  1-0

 -  3-1
 Playoff :

 -  1-1 / 1-3
 Spareggio: D1-D2 : 
 (D1) -  (D2) 4-0 / 0-1 
 Finale Campione 2.Divisione : 

 -  3-0 / 0-0

 Lens promosso per retrocessione del Bordeaux per ragioni finanziarie

Voci correlate 
 Division 1 1990-1991
 Coppa di Francia 1990-1991

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1990
Calcio nel 1991